Скьяффино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скьяффино, Плачидо Мария (1829—1889) — итальянский куриальный кардинал, оливетанец.
 Скьяффино, Рауль (1923—?) — уругвайский футболист,
 Скьяффино, Розанна (1939—2009) — итальянская актриса, популярная в 1960-х годах.
 Скьяффино, Хуан Альберто (1925—2002) — уругвайский футболист.